Caixão
Urna eleitoral — caixa onde são depositados os votos durante uma eleição secreta até ao seu escrutínio
Ascídia — ou urna; tipo de folha modificada nas plantas carnívoras